Steinau může být:
příjmení
 Adam Heinrich von Steinau († 1712), sasko-polský polní maršál
 Hans-Ulrich Steinau (* 1946), německý lékař
 Paul von Steinau-Steinrück (1850–1897), německý politik

geografie
německé označení obcí, měst a řek
 Německo:
 Steinau an der Straße, město v zemském okrese Mohan-Kinzig, Hesensko 
 Steinau (Niedersachsen), obec v zemském okrese Cuxhaven, Dolní Sasko
 Steinau (Arzberg), místní část města Arzberg, zemský okres Wunsiedel im Fichtelgebirge, Bavorsko

 Polsko:
 Głubczyn (Steinau, Kreis Flatow/Pommern)
 Kamionka (Steinau, Kreis Neidenburg/Ostpreußen)
 Ścinawa (Steinau an der Oder, Kreis Wohlau/Schlesien)
 Ścinawa Mała (Steinau an der Steinau resp. Steinau O.S., Kreis Neustadt/Oberschlesien)
 Turowo (Steinau, Kreis Rummelsburg/Pommern)

 Rusko:
 Kamenka (Kaliningrad) (Steinau, Kreis Labiau/Ostpreußen)

 Česká republika
 Stonava, okres Karviná
 řeka Stěnava